Войце́хув () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Войцехув (гмина Гомунице) — село в гмине Гомунице в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства.
 Войцехув (гмина Пшедбуж) — село в гмине Пшедбуж в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства.
 Войцехув (Великопольское воеводство) — село в Великопольском воеводстве.
 Войцехув (Влодавский повят) — село в Влодавском повяте Люблинского воеводства.
 Войцехув (Влощовский повят) — село во Влощовском повяте Свентокшиского воеводства.
 Войцехув (Злоторыйский повят) — село в Злоторыйском повяте Нижнесилезского воеводства.
 Войцехув (Казимежский повят) — село в Казимежском повяте Свентокшиского воеводства.
 Войцехув (Красницкий повят) — село в Крацником повяте Люблинского воеводства.
 Войцехув (Львувецкий повят) — село в Львувецком повяте Нижнесилезского воеводства.
 Войцехув (Люблинский повят) — село в Люблинском повяте Люблинского воеводства.
 Войцехув (Мазовецкое воеводство) — село в Мазовецком воеводстве.
 Войцехув (Намысловский повят) — село в Намысловском повяте Опольского воеводства.
 Войцехув (Олесненский повят) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Войцехув (Опольский повят) — село в Опольском повяте Люблинского воеводства.
 Войцехув (Хелмский повят) — село в Хелмском повяте Люблинского воеводства.